Натуральне число 161
 161 рік до нашої ери
 161 рік нашої ери